Daudin kan som auktorsförkortning betyda:

 Francois-Marie Daudin
 Francois Marie Daudin

Robotskapade auktorsförkortningar